De Vrijburg was, volgens een legende, de burcht die tijdens de stichting van Venlo gebouwd werd door Valuas in het centrum van Venlo.

Volgens Lambert Keuller is de burcht gebouwd in het jaar 96 A.D. door Valuas. Voorafgaand aan het arriveren in de streek aan de Maas verliezen de Bructeren een bloedige strijd in hun woonomgeving het Teutoburgerwoud, waarna de overlevenden zich gedwongen zien in zuidelijke richting weg te trekken.

De burcht moet zijn gebouwd aan de huidige Oude Markt, op de zuidoosthoek waar de Houtstraat en de Jodenstraat hierop uitkomen. In dit gebied moet ook het zwaartepunt hebben gelegen van de toenmalige nederzetting.

Later, in de vroege middeleeuwen, moet het kasteel zijn verdwenen. Hoewel het precieze moment van verdwijnen niet is overgeleverd, meent Keuller dat dit is gebeurd in de 9e eeuw, toen de Vikingen Noordwest-Europa plunderden. In de 13e eeuw ontstond hier de huidige indeling van de straten. De plek heeft zelfs tot ver in de 19e eeuw de naam de Burg gehouden.

Het verhaal rondom Valuas en zijn handelingen is echter geheel fictief en werd in 1754 voor het eerst opgetekend. Het werd waarschijnlijk speciaal voor het behoud van de reuzenpoppen die Goliath en zijn vrouw voorstelden verzonnen nadat omstreeks 1740 de bisschop van Roermond verboden had om de reuzenpoppen van Goliath (en zijn vrouw) in de Venlose processies mee te laten lopen. Aanvankelijk had Valuas' vrouw geen naam; de naam Guntrud is de uitkomst van een prijsvraag in de tweede helft van de 18e eeuw.

Voormalig bouwwerk in Limburg (Nederland)
Kasteel in Venlo
Geschiedenis van Venlo
Verdwenen kasteel in Nederland